Gabrielse ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Gabrielse (* 1951), US-amerikanischer Experimentalphysiker
 Hubert Gabrielse (* 1926), kanadischer Geologe